Nuno Gonçalves
Nuno Gonçalves (músico)
Nuno Gonçalves de Faria
David Nuno Gonçalves Soares Mateus
Capucho (futebolista) — apelido do jogador Nuno Fernando Gonçalves Rocha

Desambiguações de antropônimos